Burgwiese ist der Name folgender Orte:

 Burgwiese (Gemeinde Gmünd), Ortschaft in der Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Burgwiese, deutscher Name der Ortschaft Burkvíz in der Gemeinde Město Albrechtice, Moravskoslezský kraj, Tschechien

Siehe auch:

Burgwies